Symfonie nr. 5 (Joseph Haydn), geschreven tussen 1760 en 1762
 Symfonie nr. 5 (Michael Haydn), voltooid in 1763